Vaillant, francia képregénymagazin
 Vaillant, francia település Haute-Marne megyében
 Vaillant Csoport, multinacionális vállalat, amely fűtéstechnikával és légkondicionálással foglalkozik